Eduardo Torres era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale 4–6, 4–6 contro James Connelly.

Panav Jha ha battuto in finale 6–2, 6–3 Gavin Manders.

Incontri primo turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Tennis agli Island Games 2011